Pasch kan avse olika bärare av detta efternamn:

 Danckwardt Pasch, flera personer
 Danckwardt Pasch den äldre 
 Danckwardt Pasch den yngre
 Gustaf Erik Pasch
 Hedvig Lovisa Pasch
 Johan Pasch
 Lorens Pasch, flera personer
 Lorens Pasch den yngre
 Lorens Pasch den äldre
 Ulrika Fredrika Pasch

Tyska efternamn